Lighthouse (band), een Canadese rockband
 Lighthouse (Breda), een kunstwerk van de Italiaanse architect Aldo Rossi in Breda
 Lighthouse (film), een Britse horrorfilm uit 1999
 Lighthouse (Tüür), een compositie van Erkki-Sven Tüür